Kakuta ist der Familienname folgender Personen:

 Gaël Kakuta (* 1991), französischer Fußballspieler
 Kakuta Kakuji (1890–1944), japanischer Vizeadmiral
 Kōji Kakuta (* 1951), japanischer Skispringer
 Kumpei Kakuta (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Mitsuyo Kakuta (* 1967), japanische Schriftstellerin